Die CA Tennis Trophy 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Oktober 2002 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon gespielt, welcher anders als die CA Tennis Trophy, die zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte, zur niedriger dotierten International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Deutsche Tommy Haas, der in diesem Jahr im Achtelfinale ausschied. Neuer Turniersieger wurde der Schweizer Roger Federer, der sich als Sechster der Setzliste gegen an 5 gesetzten Jiří Novák in drei Sätzen durchsetzte. Er gewann damit seinen vierten Karrieretitel und den dritten Titel des Jahres.
Im Doppel gewannen Martin Damm und Radek Štěpánek im Vorjahr, die dieses Jahr jeweils mit anderen Partner antraten. Damm schied mit Cyril Suk schon zu Auftakt aus, während Štěpánek mit Novák das Finale erreichte. Die an drei gesetzten Australier Joshua Eagle und Sandon Stolle behielten dort aber in zwei Sätzen die Oberhand. Für die Paarung war es der zweite gemeinsame Titel. Eagle war das 5. Mal und Štěpánek das 22. Mal erfolgreich. Für beide war es der letzte Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 765.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Wien